La reine mère Dorji Wangmo (, Wylie : Rdo-rje Dbang-mo Dbang-phyug ), née le , deuxième fille de Yab Dasho Ugyen Dorji et de Yum Thuji Zam, est une reine mère (Gyalyum Kude, qui signifie littéralement « reine mère ») du Bhoutan et la première épouse de l'ancien roi Jigme Singye Wangchuck, qui est marié à quatre sœurs qui ont toutes le droit d'être appelées reines. Elle est également connue comme écrivaine et pour ses œuvres caritatives.

Biographie

Jeunesse, études, mariage 
Dorji Wangmo naît le . Elle est la fille de Yab Dasho Ugyen Dorji (1925-2019) et de Yum Thuiji Zam (née en 1932). Son père est le fondateur et le propriétaire de l'Académie Ugyen, en 2002.

Elle effectue ses études à l'école St. Helen, à Kurseong, en Inde. Ashi Dorji Wangmo Wangchuck est la première épouse du roi Jigme Singye Wangchuck, le quatrième roi du Bhoutan.

Elle est la mère de la princesse Ashi Sonam Dechen Wangchuck et du prince Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck.

Activités littéraires 
La reine mère est une écrivaine renommée. Elle est également une fervente partisane des œuvres littéraires et de leur diffusion, en particulier chez les jeunes. Elle a parrainé et édité un certain nombre de livres sur la poésie, ainsi que des essais sur des questions pertinentes pour le pays. Elle est elle-même l'autrice de « Of Rainbows and Clouds », une histoire de Dasho Yab Ugyen Dorji (le père de la reine), qui n'est pas seulement une saga familiale captivante, mais donne aussi une vision éclairante sur la culture, la société et l'histoire du Bhoutan.

Son deuxième livre est intitulé « Trésors du dragon du tonnerre : un portrait du Bhoutan ». C'est un mélange de mémoires personnelles, d'histoire, de folklore et de récits de voyage.

Son troisième livre « Dochula: A Spiritual Demeure au Bhoutan » est un ouvrage documentaire sur le complexe Druk Wangyel qui comprend le Lungchutse Lhakhang, 108 Druk Wangyel Stupas, le Druk Wangyel Lhakhang et le Druk Wangyel Tshechu.

Hommages et responsabilités 
Dorji Wangmo a reçu le Prix du pape François pour la charité et le leadership lors d'une cérémonie officielle, en reconnaissance du travail accompli par la Fondation Tarayana de Sa Majesté sous sa direction.

Elle est par ailleurs la marraine de « Mountain Echoes: a Literary Festival », la présidente d'honneur du Sherubtse College depuis 2000, la présidente et fondatrice de la Fondation Tarayana (TF) depuis 2003, et la directrice du Folk Heritage Museum (FHM) [Phelchey Toenkhyim] depuis 2001.

Postérité 
La reine mère Dorji Wangmo a eu deux enfants avec l'ancien roi, une fille et un fils. Sa fille est la princesse Ashi Sonam Dechen Wangchuck, née en 1981, mariée en 2009 à Dasho Phub W. Dorji, dont deux enfants. Son fils est le prince Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck, né en 1984.

Œuvres publiées notables 

 Des arcs-en-ciel et des nuages: la vie de Yab Ugyen Dorji racontée à sa fille, 1998.
 Trésors du dragon du tonnerre: un portrait du Bhoutan, 2006.
 Dochula: une demeure spirituelle au Bhoutan, 2015.

Titres, styles et distinctions

Titulatures usuelles 
 10 juin 1955 - 1979 : Ashi Dorji Wangmo.
 1979-9 décembre 2006: Sa Majesté la reine Dorji Wangmo, reine du Bhoutan.
 Depuis le 9 décembre 2006 : Sa Majesté la Reine Mère Dorji Wangmo, Reine Mère du Bhoutan.

Distinctions

Honneurs nationaux 

  :
 Médaille commémorative du jubilé d'argent du roi Jigme Singye, 1999.
 Médaille d'investiture du roi Jigme Khesar, 2008.
 Médaille commémorative du centenaire de la monarchie, 2008.
 Médaille du 60e anniversaire du roi Jigme Singye, 2015.

Honneurs étrangers 

  :
 Caritas in Veritate International: Prix du pape François pour la charité, 2016.

Ascendance

Références

Liens externes 
 
 
 

Reine mère
Reine du Bhoutan
Écrivain bhoutanais
Écrivain du XXe siècle
Naissance en juin 1955